Marian Gołębiowski (1911-1996) – cichociemny, żołnierz AK i WiN, pułkownik piechoty rezerwy, członek opozycji antykomunistycznej w PRL
 Marian Gołębiowski (1919-2015) – dyrektor Filharmonii Narodowej, wyróżniony tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata